Younes ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Majid Younes, palästinensischer Waffenhändler
 Ali Mohd Younes Idriss (* 1989), sudanesischer Hochspringer
 Amin Younes (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Georges M. Saad Abi Younes (* 1948), libanesischer Geistlicher, Bischof in Mexiko
 Lincoln Younes (* 1992), australischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ben Younes